Roger II de Foix (? - 1124), comte de Foix (1071-1124)
 Roger II de Montgommery (~1030 – 1094), senyor de Montgommery, vescomte d'Hiémois, i senyor d'Alençon i Bellême
 Roger II de Sicília (Mileto, 1095 - Palerm, 1154), rei de Sicília de la dinastia normanda dels Hauteville
 Roger Bernat II de Castellbó (? - 1381), senyor de Montcada, vescomte de Castellbò i baró de Castellví de Rosanes (1352-1381)
 Roger Bernat II de Foix (? - 1241), comte de Foix (1223-1241) i administrador del vescomtat de Castellbò (1230-1240)
 Arnau Roger II de Pallars Sobirà (1299 - 1343), Comte de Pallars Sobirà (1330-1343) i Senyor d'Urtx (?-1343)
 Hug Roger II de Pallars Sobirà (1350 - 1416), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1369 - 1416)
 Ramon Roger II de Pallars Sobirà (1302-1350), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1343-1350)